Ларн (, ) — багатозначний термін.

 Ларн — промислове місто, розташоване в районі Антрім, Північна Ірландія.
 Ларн (район) — район Північної Ірландії в графстві Антрім.
 Ларн (футбольний клуб) — північноірландський футбольний клуб з однойменного міста, заснований в 1889.